Avataq bezeichnet:
 Avataq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Avataq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland